Der Name Siddhartha (auch Siddharth) wird verwendet im Zusammenhang mit 

 Siddhartha Gautama – Begründer des Buddhismus (der Buddha),
 Siddhartha – ein Buddha gleichen Namens aus vorbuddhistischer Zeit (16. Buddha nach Dipamkara).
 Siddhartha (Hesse) – eine Erzählung von Hermann Hesse  (veröffentlicht 1922)
 Siddhartha (Film) – eine Verfilmung der obengenannten Erzählung
 Siddharta – eine slowenische Band
 Siddhartha (Band), deutsche Rockband aus Marburg

weitere Träger dieses Vornamens:
 Siddharth Dhananjay (* 1991), indischer Schauspieler
 Siddharth Jain (* 1976), indischer Badmintonspieler
 Siddhartha Kaul (* 1954), indischer Manager
 Siddhartha Mukherjee (* 1970), indisch-amerikanischer Schriftsteller
 Siddhartha Shankar Ray (1920–2010), indischer Politiker
 Siddharth Sinha (* 1978), indischer Filmregisseur